Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za sezonu 1978./79. je osvojila momčad Dinamo iz Pančeva.

Ljestvica

Izvori 
 Prošlo je 30 godina... : 1954-1984.: Ragbi savez Jugoslavije, Split, 1985.
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1979